verbintenis;
 sociale binding;
 onderworpenheid;
 religieuze bezetenheid.